У́лица Косарева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Косарева — улица в Иваново.
 Улица Косарева — улица в Саранске.
 Улица Косарева — улица в Томске.
 Улица Косарева — улица в Челябинске.

Крым 
 Улица Косарева — улица в Севастополе.

Украина 
 Улица Косарева — улица в Донецке.
 Улица Косарева — улица в Кривом Роге.